Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–2, 6–4 contro Steffi Graf.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Martina Navrátilová (finale)
  Gabriela Sabatini (secondo turno)
  Jana Novotná (secondo turno)

 Kimiko Date (primo turno) 
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali) 
 Helena Suková (primo turno) 
 Nathalie Tauziat (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1994